Француженка Амели Моресмо победительница турнира.

Общая информация 
Четвёртый номер мирового рейтинга в сезоне 2005 года Амели Моресмо впервые стала победительницей Итогового турнира. Это было её пятое выступление на итоговом турнире и Моресмо стала первой представительницей Франции, которой удалось выиграть этот титул в одиночном разряде.

Прошлогодняя чемпионка Мария Шарапова защищала свой титул в качестве третьего номера посева и дошла до полуфинала, проиграв в нём Амели Моресмо.

Из восьми участниц итогового турнира три представляли Россию. Единственной из них кто преодолел групповой этап стала Мария Шарапова.

Посев 

  Линдсей Дэвенпорт (Полуфинал)
  Ким Клейстерс (Группа)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
 ''' Амели Моресмо (Титул)
  Мари Пьерс (Финал)
  Патти Шнидер(Группа)
  Надежда Петрова (Группа)
  Елена Дементьева (Группа)

 Запасные 

  Винус Уильямс (Не использована)
  Натали Деши (Не использована)

 Сетка 

 Финальные раунды 

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Чёрная группа

Зелёная группа

Ссылки 
 Сетка турнира 

Итоговый чемпионат WTA 2005